Луи́ Этье́н Ватле́, Вателе (; 25 августа 1780 года, Париж — 21 июня 1866 года, там же) — французский художник-самоучка (литограф и живописец-пейзажист), представитель преимпрессионизма.

Творчество 

В юности он готовился к торговой деятельности, но врождённый талант побудил предаться внимательному изучению натуры и, наконец, сделал его одним из лучших пейзажистов первой половины XIX столетия.

Первые свои пейзажи оживлял историческими фигурами, которые не всегда писал сам. Уже в 1810 году получил от Французского института золотую медаль за картину «Пастухи».

За этим произведением следовали другие:
 «Наполеон в Людвигсбурге» (1812);
 «Генрих IV в Эласском лесу» (1819) — картина доставила ему ещё одну большую золотую медаль. Хотя эти произведение отличались большим мастерством техники, однако их автор достиг высшего пункта своего развития лишь после того, как посетил в 1822 году Италию:
 «Вид озера Неми» (1824), за неё правительство наградило его орденом Почётного легиона.

Он начал ряд своих натуралистических пейзажей, возбудивших энтузиазм даже за пределами Франции. Свежесть, непосредственность впечатления, сила и правда составляли их привлекательность. Любимыми его сюжетами были уголки дико-романтической природы во время бури и непогоды, суровые Альпийские горы, с пустынными обрывистыми скалами и глетчерами, одинокие заброшенные долины с шумящими потоками и поросшими ельником утёсами.

Упрекали его в том, что картины — не более как мастерские, добросовестно исполненные этюды, в большинстве случаев страдавшие отсутствием поэтического замысла.

От многочисленных своих учеников, к которым принадлежал, и знаменитый П. Деларош, Ватле требовал, прежде всего, самостоятельности; поэтому никто из них не сделался его подражателем. Тем не менее, он оказал огромное влияние на развитие последующего поколения французских пейзажистов, в том числе Тройона, Жака Гио, Коро и Алиньи.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Художники-пейзажисты Франции
Художники-самоучки
Кавалеры ордена Почётного легиона